Erik Sjöberg kan avse

 Eric Sjöberg (1916–1995), kyrkoherde och målare
 Erik Sjöberg (1794–1828), poet och författare, känd som "Vitalis"
 Erik Sjöberg (målare)  (1911–1995), yrkeslärare och målare
 Erik Sjöberg (tecknare) (1885–1961), yrkesmålare, målare och tecknare